

Patronymes

 (par ordre alphabétique)

 Aegidius Fauteux (1876-1941), avocat et historien québécois
 André Fauteux (né en 1946), sculpteur canadien
 Claire Fauteux (1890-1988), peintre canadienne
 Gaspard Fauteux (1898-1963), homme politique provincial et fédéral, lieutenant-gouverneur du Québec
 Guillaume-André Fauteux (1874-1940), homme politique canadien du Québec
 Jacques Fauteux (1933-2009), animateur de télévision québécois
 Joseph Honoré Gérald Fauteux, juge de la Cour suprême du Canada
 Roger Fauteux (né en 1923), aquarelliste québécois